Ludzie:
 Hrant Dink, dziennikarz i publicysta, turecki Ormianin,

Inne:
 Dink Smallwood – gra komputerowa (również nazwisko jej głównego bohatera),
 Dink Meeker – postać fikcyjna serii Gra Endera (autor: Orson Scott Card).
 Dink, mały dinozaur – kreskówka o dinozaurze (emitowana na kanale Cartoon Network),